Striukove  (ucraniano: Стрюкове) es un pueblo del Raión de Berezivka en el Óblast de Odesa de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 2066 habitantes.

Referencias 

Localidades del Raión de Berezivka